Tarvos steht für

 Tarvos Trigaranus, Gott der keltischen Mythologie
 danach benannt: Mond des Planeten Saturn, siehe Tarvos (Mond)